Melo peut désigner :

Toponymes 

 en Argentine :
 Melo, localité située dans la province de Córdoba ;
 au Cameroun :
 Melo, un village de l'arrondissement de Lembe-Yezoum ;
 au Portugal :
 Melo, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 en Uruguay :
 Melo, ville et municipalité située dans le département de Cerro Largo, dont elle est le chef-lieu.

Patronyme 
 Adriana Melo, dessinatrice de comics brésilienne
 
 Andrés Granier Melo (1948-), homme politique mexicain ;
 Fab Melo (1990–2017), joueur de basket-ball brésilien
 Felipe Melo de Carvalho (né en 1983), footballeur brésilien
 Fontes Pereira de Melo (1819-1887), homme politique portugais
 Francisco de Melo (1597-1651), diplomate portugais
 Francisco Delgado Melo (né en 1943), footballeur espagnol
 Gilberto da Silva Melo (né en 1976), footballeur brésilien
 Jaime Melo Jr. (né en 1980), pilote de course automobile brésilien
 José María Melo (1800-1860), homme d'État colombien
 Marcelo Melo (né en 1983), joueur de tennis brésilien
 
 Pascoal José de Melo Freire dos Reis (1738-1798), juriste portugais
 Patrícia Melo (né en 1962), écrivaine brésilienne
 Suzana Augusto de Melo, économiste et femme politique angolaise
 Túlio de Melo (né en 1985), footballeur brésilien
 Vinícius da Cruz de Melo Moraes (1913-1980), musicien, compositeur, chanteur, pianiste parolier et poète et diplomate brésilien
 Vítor Melo Pereira (né en 1957), arbitre de football portugais

Pseudonyme 

 Melo est le surnom du basketteur Carmelo Anthony

Biologie 
 Melo, mollusque prosobranche
 Melo melo, espèce type du genre Melo
 Melo, genre de Cucurbitacée, synonyme du genre Cucumis
 Cucumis melo, nom scientifique du melon

Divers 
 , une langue chamito-sémitique.

Voir aussi 
 Mélo
Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme
Surnom